Gysin steht für:
 Gysin (Geschlecht), nordwestschweizer Geschlecht

Gysin ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Gysin (1852–1909), Schweizer Politiker und Jurist (Bundesrichter)
 Anna Hofheinz-Gysin (1881–1928), deutsche Dichterin, Pfarrersfrau und Hausfrau
 August Gysin (1816–1876), Schweizer Politiker
 Brion Gysin (1916–1986), US-amerikanischer Schriftsteller und Maler

 Greta Gysin (* 1983), Schweizer Politikerin (GPS)
 Joel Gysin (* 1986), deutscher Unihockeyspieler
 Johann Jakob Gysin (1844–1895), Schweizer Eisenbahningenieur
 Jonas Gysin (* 1980), Schweizer Politiker (PNOS)
 Marcel Gysin (1891–1974), Schweizer Mineraloge und Petrograph
 Remo Gysin (* 1945), Schweizer Politiker (SP)
 Rolf Gysin (* 1952), Schweizer Leichtathlet
 Uli Gysin (1601–1653), Bauernführer (hingerichtet)
 Werner Gysin (1915–1998), Schweizer Mathematiker

Siehe auch:
 Gisin
 Gysi
 Gysin-Sequenz in der algebraischen Topologie